Pośrednik HTTP – serwer komputerowy
 Pośrednik pracy – zawód
 Pośrednik finansowy – zawód
 Pośrednik ubezpieczeniowy – zawód
 Pośrednik w obrocie nieruchomościami – zawód

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Pośrednik – część wsi Emilianów w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek
 Pośrednik – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki